Linhof steht für:

 Linhof Präzisions-Systemtechnik GmbH München, Hersteller von Großformatkameras

Linhof ist der Name folgender Personen:

 Jan Markus Linhof, deutscher TV-Autor und -Regisseur
 Rüdiger Linhof (* 1973), Bandmitglied der Sportfreunde Stiller
 Valentin Linhof (1854–1929), deutscher Fotokamerakonstrukteur und Firmengründer

Siehe auch
 Linhoff